Kirindy Forest, een privéreservaat in Madagaskar
 Nationaal park Kirindy Mitea, een nationaal park in Madagaskar